ТЛШ — многозначная аббревиатура:
 ТЛШ — транспортёр ленточный шахтного типа
 ТЛШ (авиадвигатель) — марка авиадвигателя производства Мотор Сич

См. также 
 ТТЛШ — транзисторно-транзисторная логика с диодами Шоттки